Termenul antropologie este un termen vast care cuprinde discipline specializate așa cum sunt

Discipline independente 

O serie de discipline independente care sunt ramuri ale antropologiei, complexul de științe interdisciplinare dedicate studierii umanității

 Antropologie arheologică
 Antropologie biologică
 Antropologie culturală
 Antropologie filozofică
 Antropologie fizică
 Antropologie religioasă
 Antropologie socială
 Antropologie teologică

Alte utilizări 

Un standard în jazz, numit "Anthropology", compus de by saxofonistul Charlie Parker și trompetistul Dizzy Gillespie.

! 
Dezambiguizare